

Carriera
Ha giocato in massima serie con la maglia del Sint Truiden.

Collegamenti esterni